Маке́ев (Маке́ева) — русская фамилия, образованная от формы имени Мокий.

Известные носители 
 
 Макеев, Алексей Васильевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Макеев, Андрей Гениевич (1952—2021) — советский и российский баскетболист.
 
 Макеев, Валентин Николаевич (1930—1999) — советский государственный и профсоюзный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Макеев, Василий Степанович (род. 1948) — русский писатель, член СП СССР.
 
 
 Макеев, Всеволод Юрьевич (род. 1967) — российский учёный-биофизик.
 Макеев, Даниил Игоревич (род. 1998) — российский футболист.
 Макеев, Дмитрий Алексеевич (1937—2017) — советский и российский историк, ректор Владимирского государственного педагогического университета.
 
 Макеев, Егор Абрамович (1922—1957) — Герой Советского Союза.
 
 Макеев, Игорь Владимирович (1971—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Макеев, Кирилл Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.
 
 
 Макеев, Олег Владимирович (1915—1999) — советский и российский ученый-почвовед.
 Макеев, Семён Ильич (1898—1987) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Макеев, Хусеин (более известен как Хусэ Макэ; 1907—1970) — дунганский поэт, педагог.



Топоним 
 Макеев — хутор, Конышёвский район, Курская область, Россия.
 Макеева — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия.

См. также 
 
 
 Магкеев, Станислав Альбертович